La Copa de la UEFA 1974-75 fue la cuarta edición del torneo, se disputó entre septiembre de 1974 y mayo de 1975, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 7 y el 21 de mayo de 1975 enfrentó al Borussia Mönchengladbach y al FC Twente, con victoria del equipo alemán por un marcador global de 5-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores

Referencias 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Borussia Mönchengladbach